Wiernik ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Wiernik (* 1974), belgische Jazzmusikerin
 Bronisław Wiernik (1909–1989), polnischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur 
 Jankiel Wiernik (1889–1972), polnischer Zeuge des Holocaust
 Marek Wiernik (* 1949), polnischer Journalist, Musikkritiker, Veranstalter und Autor